Miejscowości w USA:
 Smithtown – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Suffolk
 Smithtown – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Suffolk
Gminy w USA:
 Smithtown (ang. Smithtown Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Suffolk